Клаудиа Эдина Галловиц-Холл (чаще просто — Эдина Галловиц) (; родилась 10 декабря 1984 года в Тимишоаре, Румыния) — румынская теннисистка с 13 апреля 2015 года выступающая за США; победительница трёх турниров WTA в парном разряде; бывшая седьмая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.

Общая информация 
Родителей Эдины зовут Флорика (гандбольный тренер) и Дьюла Ласло (преподаватель по спортивной подготовке). У румынки также есть сестра Алида. Уроженка Тимишоары держит трёх собак.

Эдина с 4 лет играет в теннис, придя в местный клуб вместе с родителями.

Самым памятным моментом в карьере называет дебют на турнирах Большого шлема: в 2003 года в отборе на Roland Garros. Среди теннисных кумиров выделяет Мартину Хингис. Целью карьеры ставит попадание в Top10.

В ноябре 2011 года Эдина вышла замуж за своего тренера и менеджера Брюса Холла.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (28)

Победы (19)

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (22)

Победы (9)

Поражения (13)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA 

Теннисисты Румынии
Теннисисты США